A Organic Pin Grid Array (OPGA) é um tipo de encapsulamento para CIs e, particularmente para UCPs, onde o die é conectado a uma placa feita de plástico orgânico, a qual é perfurada por uma matriz de pinos que faz as conexões necessárias com o soquete da UCP.

Um tipo popular de UCP a empregar a OPGA é o Athlon XP da AMD .

Ver também 
 CPGA
 FCPGA
 Pin Grid Array

Ligações externas 
 

Encapsulamentos